KAA Gent (atletiekclub), Belgische atletiekclub
 KAA Gent (voetbalclub), Belgische voetbalclub